Бой у Кокосовых островов произошел 9 ноября 1914 года во время Первой мировой войны около Кокосовых островов на северо-востоке Индийского океана. Немецкий легкий крейсер «Эмден» атаковал британскую телеграфную станцию на острове Дайрекшен, высадив десант для уничтожения кабельной станции и радиостанции. Однако радисты успели передать в эфир сообщение о нападении «Эмдена». Получив его, через несколько часов к острову прибыл австралийский лёгкий крейсер Сидней. Произошла битва, которая стала первым боем один на один для ВМС Австралии.

Предыстория 

«Эмден» был спущен на воду в 1908 году; он представлял Кайзерлихмарине в немецкой колонии Циндао в Китае и входил в Германскую Восточно-Азиатскую крейсерскую эскадру. После начала войны 4 августа 1914 года эскадра получила приказ избегая превосходящих военно-морских сил союзников в Тихом океане идти в Германию через мыс Горн. Единственным исключением был «Эмден» под командованием корветтен-капитана Карла фон Мюллера, который направился в сторону Индийского океана с целью рейдерства против судоходства Антанты. Мюллер часто использовал фальшивую четвёртую дымовую трубу, которая делала силуэт корабля похожим на силуэт лёгкого крейсера  и некоторые другие корабли.

В течение трёх месяцев «Эмден» потопил 28 торговых судов и 2 военных корабля. Он также обстрелял и повредил британские нефтехранилища в Мадрасе в Британской Индии (эпизод известен как бомбардировка Мадраса). Угольщик «Бьюреск» был захвачен им неповреждённым вместе с грузом и в дальнейшем использовался как судно сопровождения, при этом его команда была разбавлена немцами. Близ Малайи в бою у Пенанга 28 октября «Эмден» потопил российский крейсер «Жемчуг» и французский эсминец «Муске». К концу октября охотой на «Эмден» занималось не менее 60 военных кораблей Антанты.

Так совпало, что 1 ноября конвой Австралийского и Новозеландского армейского корпуса (АНЗАК), идущий в Египет, вышел из Албани в Западной Австралии. Конвой сопровождали четыре крейсера: австралийские легкие крейсера «Сидней» и «Мельбурн»; британский броненосный крейсер «Минотавр» и броненосный крейсер «Ибуки» Императорского флота Японии.

Бой 

Кабельная и радио станция на острове Дайрекшен была критически важным компонентом системы коммуникации связи Антанты в регионе и через Индийский океан. Мюллер решил уничтожить вышку радиостанции и оборудование для связи.

Когда «Эмден» подошёл к острову в 6.00 9 ноября персонал Восточной телеграфной компании понял, что произойдёт нападение и успел подать сообщения в эфир следующего содержания: «Странный корабль у входа в бухту» и «СОС, „Эмден“ здесь». Немцы быстро высадили десантную партию из 50 человек вооружённую стрелковым оружием под командованием капитан-лейтенанта  на трёх лодках (одна побольше, две поменьше). Гражданский персонал на острове не оказал никакого сопротивления, и Мюкке даже согласился позаботиться о том, чтобы после взрыва обломки 54-метровой радиомачты не попали на теннисный корт. «Эмден» дал сигнал «Бьюреску» присоединиться к нему.

Тем временем сигнал SOS был принят конвоем АНЗАК, находившимся в тот момент всего в 55 милях (80 километрах) от островов, и командир конвоя принял решение отправить корабль на помощь. Хотя командир японского крейсера «Ибуки» высказал горячее желание отправиться к острову, командир конвоя решил направить на перехват немецкого рейдера австралийский крейсер «Сидней», который отделился от конвоя в 7.00.

«Сидней» был кораблём Королевского австралийского военно-морского флота, принадлежащим к крейсерам типа «Чатам», построенным в 1913 году и находящимся под командованием капитана , офицера британского военно-морского флота.

Когда дозорные «Эмдена» засекли приближение «Сиднея», у Мюллера не осталось другого выбора, кроме как спешно поднять якорь и вступить в бой с австралийским крейсером, оставив уже высаженный на остров десант во главе с Мюкке на произвол судьбы.

«Сидней» был больше, быстрее и лучше вооружён (восемь 152-миллиметровых орудий), чем «Эмден», имевший десять 105-миллиметровых орудий. Немецкие артиллеристы первыми открыли огонь в 09:40 на расстоянии в 9,7 километра и вскоре добились попадания, уничтожив кормовой дальномер «Сиднея» и нанеся повреждения носовому орудию. После этого австралийцы воспользовались преимуществом в скорости и большей дальнобойностью своих орудий, и стали держаться вне досягаемости германских орудий, обстреливая «Эмден» с большого расстояния. Австралийским комендорам постепенно удалось нащупать свою цель и они повели чрезвычайно точный огонь по противнику. «Эмден» стал получать попадание за попаданием.

К 10:20 «Эмден» лишился рулевого управления, электрики и радио. Сражение перешло к постепенному расстрелу «Эмдена», этот этап продолжался почти час. После целого ряда тяжёлых повреждений, получив почти 100 попаданий и потеряв десятки людей убитыми, Мюллер в 11:15 решил, чтобы избежать потопления, выбросить «Эмден» на побережье острова Норт-Килинг. После этого «Сидней» бросился в погоню за «Бьюреском» и немцы затопили его, чтобы избежать повторного захвата. Выбросив крейсер на мель, Мюллер забыл спустить флаг и когда «Сидней» вернулся, «Сидней» подал сигнал «Эмдену» сдаться. Поскольку не было получено ответа, Глоссоп приказал комендорам возобновить огонь, после чего немцы подняли белый флаг.

Последствия 
Выжившие после крушения «Эмдена» были захвачены в плен, а сам «Эмден» был уничтожен. Его экипаж потерял 131 человек убитыми и 65 ранеными, при общей численности в 360 человек. На «Сиднее» было четверо убитых и четверо раненых. Глоссоп позже сказал, что он «чувствовал себя убийцей» отдав приказ о последних залпах в беспомощное судно, но у него не было никакого выбора в данных обстоятельствах, поскольку на немецком корабле продолжал развеваться военный флаг. Около 230 выживших немцев были переведены с «Сиднея» на  для транспортировки в Коломбо.

Во время боя фон Мюкке и его десантники захватили 125-тонную трехмачтовую шхуну «Айша», которая была пришвартована в лагуне, а также некоторые припасы. Они направились на шхуне в Паданг на Суматре на нейтральную территорию Голландской Ост-Индии. Там 13 декабря они встретились с немецким торговым судном. Отряд Мюкке продолжил свой путь в Турцию через Красное море, прибыв туда 5 мая 1915 года. Затем по суше они в конце концов достигли Германии.

Пушка с «Эмдена» установлена в Гайд-парке Сиднея.

Примечания

Литература

Ссылки 
 The Ayesha: Adventures of the Landing Squad of the Emden
 «Cocos» (An eyewitness account of the «Battle of Cocos» from the diary of Able Seaman Richard Horne who was on HMAS Sydney and injured during the battle. The illustrated account also includes the Pacific context.)
 «HMAS SYDNEY v SMS EMDEN ACTION — 9 NOVEMBER 1914», Edited by Gordon Smith, Naval-History.Net

SMS Emden (1908)
1914 год в Австралии
Морские сражения Первой мировой войны
Морские сражения Австралии
Морские сражения Германии
Сражения в Индийском океане
Ноябрь 1914 года